Franciaország
Saint-Hilaire-du-Bois, település Charente-Maritime megyében
Saint-Hilaire-du-Bois, település Gironde megyében